Estación Gálvez puede referirse a dos estaciones ferroviarias de la ciudad santafesina de Gálvez, Argentina:

Estación Gálvez del ferrocarril General Bartolomé Mitre;
Estación Gálvez del ferrocarril General Manuel Belgrano;